Nautiliniellidae är en familj av ringmaskar. Nautiliniellidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nautiliniellidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Nautiliniellidae